Женщина-полицейский — женщина, служащая в полиции. Также это может означать:

Кино и телевидение
 Женщина-полицейский — гонконгский фильм 1973 года, в российском прокате известен под названием «Разборка в Гонконге».
  — американский фильм 1974 года.
  — итальянский фильм 1974 года.
 Женщина-полицейский — американский телесериал (1974—1978).
  — португальский фильм 2003 года.

Первые женщины-полицейские США
  (1853—1927) — первая американская женщина — офицер полиции (родилась в Британской Канаде, на службе с 1891 по 1923 год).
  (1873—1957) — первая американская женщина — офицер полиции, родившаяся в США (на службе с 1910 по 1940 год).
  (1874—1974) — первая американская женщина —  (на службе с 1912 по 1947 год).
  (1879—1961) — первая афроамериканка — офицер полиции (на службе с 1919 по 1928 год).

См. также
 
 Полицейский